Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2014 vond plaats van 10 tot en met 16 februari 2014 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het Khalifa International Tennis Complex.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.

Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de Chinese Li Na, bereikte de derde ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door de kwalificante Petra Cetkovská.

Het zevende reekshoofd Simona Halep uit Roemenië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Duitse Angelique Kerber in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens was als zestiende geplaatst – zij kwam evenwel niet voorbij de eerste ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer bereikte de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in het tweede reekshoofd, Agnieszka Radwańska.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Halve finale en finale 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Angelique Kerber
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Jelena Janković
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=66
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=7
| RD1-team3= Simona Halep
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Agnieszka Radwańska
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Angelique Kerber
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Simona Halep
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Eerste kwart 

 Derde kwart 

 Dubbelspel 
Titelverdedigsters Sara Errani en Roberta Vinci waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij het hoofd moesten buigen voor het als derde geplaatste team Peschke/Srebotnik.

Het als tweede geplaatste duo Hsieh Su-wei / Peng Shuai''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast vijf dubbelspeltitels met andere partners; Peng vier.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Italiaanse partner Francesca Schiavone waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA
  Officiële website

Doha 2014
Doha